Johannes Tröster ist der Name folgender Personen:

* Johannes Tröster (Kanoniker) (um 1425–1485), deutscher Kanoniker und Humanist
 Johannes Tröster (Chronist) († um 1670), siebenbürgisch-sächsischer Humanist, Historiker und Geograph